Навилль, Навиль () — французская и швейцарская фамилия.

 Навилль, Пьер (1904—1993) — французский поэт, теоретик литературы, профессиональный социолог, сюрреалист и троцкист.
 Навиль, Франсуа (1883—1968) — швейцарский врач.
 Навилль, Эдуар (1844—1926) — швейцарский египтолог.
 Навилль, Эрнест (1816—1909) — швейцарский публицист и реформатский богослов.